Пала́йма () — литовская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Палайма, Витаутас Казио (1911—1976) — литовский художник.
 Палайма, Томас (род. 1951) — американский лингвист, специалист по микенскому языку.
  (род. 1914) — литовский психолог.
  — литовский инженер и проектировщик.

Топоним 
  — село в Биржайском районе.
  — село в Вилкавишкском районе.
  — село в Шилальском районе.